Имбоден () — бывший округ в Швейцарии.

Существовал до 2015 года. Входил в кантон Граубюнден. 1 января 2016 года был заменён новым регионом Имбоден. Занимает площадь 203,81  км². Население — 17 669 чел. Официальный код  —  1824.

Коммуны округа 

<div style="padding:1em 20px 1em 20px; color:#000000;text-align:left;">

Упразднённые округа Граубюндена